Кира Надь (; родилась 29 декабря 1977 года в Будапеште, Венгрия) — венгерская теннисистка.
 Победительница 28 турниров ITF (18 — в одиночном разряде).
 Полуфиналистка одиночного турнира Orange Bowl-1995.

Общая информация 
Кира в теннисе с шести лет; любимое покрытие — грунт.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (33)

Победы (18)

Поражения (15)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров ITF в парном разряде (22)

Победы (10)

Поражения (12)

История выступлений на турнирах

Ссылки 
 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1977 году
Родившиеся 29 декабря
Родившиеся в Будапеште
Теннисисты Венгрии
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2004 года